Marcel Haščák (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec son club formateur du HK ŠKP Poprad dans l'Extraliga slovaque. Il signe au HC Košice en 2010 et remporte le titre national à l'issue de sa première saison avec l'équipe.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slo. ||37 ||1 ||1 ||2 ||4 ||13 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2006-2007 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slo. ||43 ||11 ||7 ||18 ||50 ||6 ||2 ||2 ||4 ||4 
|-
|2007-2008 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slo. ||51 ||17 ||22 ||39 ||50 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
|2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slo. ||37 ||11 ||9 ||20 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK ŠKP Poprad ||Extraliga Slo. ||45 ||17 ||8 ||25 ||105 ||5 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || HC Košice ||Extraliga Slo. ||37 ||15 ||16 ||31 ||63 ||10 ||2 ||2 ||4 ||43
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HC Košice ||Extraliga Slo. ||46 ||17 ||12 || 29|| 81|| 11|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| HC 46 Bardejov || 1.liga ||2 ||1 ||2 || 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Košice ||Extraliga Slo. || 51|| 31|| 33|| 64|| 48|| 17|| 4|| 13|| 17|| 36
|-
| 2013-2014|| Dinamo Riga || KHL || 33|| 6|| 7|| 13|| 19|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| Amour Khabarovsk || KHL || 48|| 5|| 6|| 11|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Karlovy Vary || Extraliga Tch. ||22 ||11 ||3 ||14 ||30 ||- || -|| -|| -||-
|-
|2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. ||44 ||11 ||13 ||24 ||14 ||14 || 4|| 6|| 10|| 8
|-
|2017-2018 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 47|| 6||11 ||17 ||36 ||14 || 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2018-2019 || HC Košice ||Extraliga Slo. || 42|| 16||18 ||34 ||28 ||6 || 4|| 3|| 7|| 4
|-
|2019-2020 || HC Košice ||Extraliga Slo. ||45 ||33 ||22 ||55 ||36 ||- || -|| -|| -||-
|-
|2020-2021 || HK ŠKP Poprad ||Extraliga Slo. ||48 ||38 ||31 ||69 ||24 ||14 ||7 ||8 ||15 || 37
|-
|2021-2022 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. ||  ||

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| -3|| 2||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Neuvième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| -2||align="left"| Quatorzième place
|-
| 2018 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1||align="left"| Onzième place
|-
| 2018 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| -5||align="left"| Neuvième place

Notes et références 

Naissance en février 1987
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du HK Poprad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Naissance à Poprad
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en Tchécoslovaquie